Velká bezeichnet in Tschechien

 Velká, Ortsteil von Hranice na Moravě ((Hranice III-Velká)), Okres Přerov
 Velká, Ortsteil von Milevsko, Okres Písek
 Velká (Kamýk nad Vltavou), Ortsteil von Kamýk nad Vltavou, Okres Příbram
 Velká nad Veličkou, Gemeinde im Okres Hodonín

 Velká, Ansiedlung in der Gemeinde Nepomyšl, Okres Louny
 Velká (Berg) (492 m), Berg im Duppauer Gebirge
 Velká (Opava), linker Zufluss der Opava